Horine ist der Familienname folgender Personen:

 Field Horine (1915–2005), US-amerikanischer Autor und Rundfunkintendant
 George Horine (1890–1948), US-amerikanischer Leichtathlet